Вяжи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Вяжи — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Вяжи — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.

Россия 
 Вяжи — упразднённое село в Новосильском районе Орловской области.

См. также 
 Вяжи-Заверх — село в Новосильском районе Орловской области России.
 Вяжи-Заречье — село в Новосильском районе Орловской области России.